Mehtamyces är ett släkte av svampar. Mehtamyces ingår i ordningen Pucciniales, klassen Pucciniomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Mehtamyces